Puchar Polski 2019/2020 ägde rum mellan 23 oktober 2019 och 8 mars 2020. Det var den 63:e upplagan av tävlingen som Chemik Police vann för åttonde gången genom att besegra KS Developres Rzeszów i finalen. Gyselle Silva utsågs till mest värdefulla spelare. Tävlingen genomfördes i cupformat, där varje möte avgjordes genom en direkt avgörande match.

Deltagande lag

Turneringen

Spelschema

Resultat

Första omgången

Andra omgången

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Individuella utmärkelser

Referenser

Noter

Externa länkar
Resultat sista omgångarna 
Resultat första omgångarna 

Sportåret 2019
Sportåret 2020
 2019-2020
Volleybollsäsongen 2019/2020